Foz-Calanda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Foz-Calanda (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Foz-Calanda (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar